Маріян Коць (29 червня 1922 — †2 березня 2011) — визначний український меценат, громадсько-культурний діяч, журналіст, видавець. 
 Коць-Григорчук Лідія Михайлівна (24 листопада 1926) — український мовознавець, мистецтвознавець, доктор філологічних наук